Си́нтия Ро́дес (иное написание фамилии — Роудс; ; род. 21 ноября 1956, Нашвилл, штат Теннесси, США) — американская актриса, танцовщица и певица. В основном известна по кинематографическим работам «Грязные танцы», «Танец-вспышка» и «Остаться в живых». Пела в группе Animotion. Снималась в видеоклипах как танцовщица.

Биография

Экранный образ 
Родившись в семье строгих баптистов, Синтия Родес всю свою карьеру заботилась о сохранении чистоты своего экранного образа, неизменно отвергая все сцены обнажения и отказавшись от съёмок для журнала «Playboy». Сильвестр Сталлоне даже сказал, что Синтия Родес скорее покинет киноиндустрию, чем сделает хоть что-то, что могло бы смутить её родителей.

Личная жизнь 
В 1989—2014 года Синтия была замужем за певцом Ричардом Марксом. У бывших супругов есть три сына: Брэндон Кейлеб Маркс (род. 11.09.1990), Лукас Коннор Маркс (род. 14.09.1992) и Джесси Тейлор Маркс (род. 04.01.1994).

Фильмография

Песни 
 «Room To Move»
 «Calling It Love»
 «I’m Never Gonna Give You Up» (вместе с Фрэнком Сталлоне) — из фильма «Остаться в живых»
 «Finding Out The Hard Way» — из фильма «Остаться в живых»

Примечания

Ссылки